Jan Asselijn (1610-1652), peintre et dessinateur néerlandais ;
 Thomas Asselijn (1620-1701), poète et dramaturge hollandais.